Furler ist der Familienname folgender Personen:

 Addi Furler (1933–2000), deutscher Sportjournalist
 Hans Furler (1904–1975), deutscher Politiker (CDU)
 Sia Kate Isobelle Furler (* 1975), australische Sängerin, siehe Sia (Sängerin)